Люсе́-ле-Маль () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Коммуна расположена на расстоянии около 210 км на юг от Парижа, 95 км на юг от Орлеана, 45 км на северо-запад от Шатору.

Население 

Население — 1 531 человек (2007).

Достопримечательности 

 Музей de la Pierre à Fusil

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты муниципальных выборов в марте 2008 на официальном сайте департамента Эндр
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini
 Население города с 1968 по 2007 год на официальном сайте INSEE